Obetsebi-Lamptey ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Obetsebi-Lamptey (1902–1963), ghanaischer Politiker
 Jacob Okanka Obetsebi-Lamptey (1946–2016), ghanaischer Politiker sowie Fernseh- und Radioproduzent